Мортенсон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Мортенсон, Грег (род. 1957) — американский альпинист, писатель и общественный деятель.
 Мортенсон, Маргарет Доротея (более известна под фамилией Лэндон; 1903—1993) — американская писательница и миссионер.
 Мортенсон, Норма Джин (более известна под псевдонимом Мэрилин Монро; 1926—1962) — американская киноактриса, певица и секс-символ.
 Мортенсон, Ян (род. 1933) — шведский писатель и дипломат.
 Мортенсон, Лассе (1934-2016) — финский певец, актёр и композитор.

См. также 
 Мортенссон
 Мортенсен